АЭС Аско () — действующая атомная электростанция на северо-востоке Испании в Каталонии. 

АЭС расположена на берегу реки Эбро в муниципалитете Аско провинции Таррагона в 60 км на юг от города Лерида.

АЭС имеет в своем составе  два реактора с водой под давлением (PWR) компании Westinghouse. Тип охлаждения - открытый и смешанный цикл (река Эбро).

Инциденты 
В ноябре 2007 года на реакторе энергоблока № 1 произошла авария, классифицированная 2-м уровнем по международной шкале ядерных событий (INES), – выброс радиации при загрузке топлива. Однако стало о ней известно лишь в марте 2008 года, когда была обнаружена повышенная радиоактивность в воздухе возле станции. За этот инцидент руководство АЭС было оштрафовано, а директор АЭС Аско уволен. Стоит отметить, что за период после аварии до обнаружения повышенной радиоактивности на станции побывали более полутора тысяч человек, включая несколько групп школьников, побывавших на станции с экскурсией. 23 апреля, вскоре после обнаружения роста радиации возле станции был задержан грузовик, вывозивший со станции мусор на свалку. И грузовик, и мусор оказались радиоактивными. Работа свалки была приостановлена.

23 сентября 2008 года была остановлена Аско-1 из-за утечки масла в одном из агрегатов.

20 июля 2009 года была остановлена Аско-1. Незапланированная остановка произошла автоматически после того, как самопроизвольно активировались два из четырех каналов для измерения потоков нейтронов. В момент остановки станция работала на 45% своей мощности, поскольку на ней проводились профилактические работы.

Информация об энергоблоках

Примечания

Ссылки 
 Consejo de Seguridad Nuclear profile
 Nuclear Power Plants — Spain at the Nuclear Tourist website.

Атомные электростанции Испании
Каталония
Endesa